Matar steht für:

 Matar, Stern im Sternbild Pegasus (Eta Pegasi)
 USS Matar (AK-119), US-amerikanisches Kriegsschiff
 Matar (Einheit), historisches Maß in Afrika

Matar ist der Familienname folgender Personen:
 Ghiath Matar (1986–2011), syrischer Aktivist 
 Hisham Matar (* 1970), libyscher Autor
 Paul Youssef Matar (* 1941), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Beirut

Siehe auch
 Mathar
 Mattar